Vogelhof ist der Ortsname von

 Vogelhof (Erbstetten (Ehingen)), Weiler in Erbstetten (Ehingen) mit einer völkischen Siedlungskommune 1919–1933, Baden-Württemberg
 Vogelhof (Gschwend), Wohnplatz im Gemeindeteil Altersberg von Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Vogelhof (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Vogelhof (Neunkirchen am Brand), Ortsteil des Marktes Neunkirchen am Brand, Landkreis Forchheim, Bayern
 Vogelhof (Wutöschingen) (Vogelhöf), Gehöft in Degernau, Ortsteil der Gemeinde Wutöschingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Voglhof